Manig ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Manig (* 1981), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Manig (* 1958), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Manigk
 Manik
 Mannig